Cno – jezioro na Białorusi
 CNO – cykl węglowo-azotowo-tlenowy
 CNO – Chief of Naval Operations, najwyższy wojskowy dowódca marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych